Drepanophyllum kan syfta pä:

 Drepanophyllum (djur) – ett släkte av insekter
 Drepanophyllum (växter) – ett släkte av växter